Goienetxe ou Goienetxea est un nom d'origine basque qui signifie « maison d'en haut, la plus haute ».

La graphie académique actuelle Goienetxe et Goienetxea ainsi que les graphies traditionnelles Gojeneche, , Goyenetche, , Gojenechea, Goyenechea, Goienechea et Gogenechea ont la même racine.

Notes et références

Voir aussi 
 Etxe
 Etxegoien (patronyme)

Patronyme basque